Р7, Р-7:
 Р7 (автодорога) — автодорога Чекшино — Никольск. Введена в эксплуатацию в 1995 году.
 Р7 (автодорога, Белоруссия) — автодорога республиканского значения в Белоруссии.
 Р-7 — самолёт ОКБ Туполева.
 Р-7 — двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета. Принята на вооружение в 1960 году.
 Р-7 (семейство ракет-носителей) — семейство ракет-носителей, созданное на основе МБР Р-7.
 Р7-Офис – пакет программного обеспечения.

См. также 
 Р74 — автодорога регионального значения, соединяет Владимир, Юрьев-Польский и Переславль-Залесский.
 Р-73 — управляемая ракета класса «воздух-воздух». Разработка НПО «Молния». Принята на вооружение в 1983 году.
 Р75 (значения)
 Р-77 (РВВ-АЕ) — управляемая ракета класса «воздух-воздух». Разработка ГосМКБ «Вымпел». Принята на вооружение в 1994 году.